Pamelaria est un genre éteint de reptiles archosauromorphes allokotosauriens, qui a vécu au Trias moyen (Anisien), en Inde. Selon les auteurs, il est, ou non, rattaché à la famille des Azendohsauridae.

Une seule espèce est rattachée au genre, Pamelaria dolichotrachela, décrite par  en 2003.

Étymologie 
Le nom de genre Pamelaria rend hommage à la paléontologue britannique Pamela Lamplugh Robinson. Le nom d'espèce dolichotrachela est composé des mots du grec ancien « Dolikhόs », « allongé » et « Trachús », « rugueux » qui a donné trachée, pour signifier « cou allongé » qui rappelle la forme du cou de l'animal.

Découverte 
Les fossiles de Pamelaria ont été découverts en Inde dans l'Andhra Pradesh dans la formation géologique de Yerrapalli, datée du Trias moyen (Anisien), c'est-à-dire il y a environ entre  et  millions d'années.

Six spécimens ont été trouvés sur trois sites différents. L'holotype est représenté par un squelette articulé presque complet.

Description 
Pamelaria mesure environ  de long. Son cou très allongé est formé de six vertèbres cervicales épaisses et allongées ; il constitue la majeure partie de la longueur de l'animal. Les pattes de ce quadrupède sont déportées sur les côtés, elles sont robustes et de taille similaire. La queue est assez courte et très épaisse à sa base, servant de contrepoids aux mouvements du cou.

Le cou de Pamelaria se dressait vraisemblablement au-dessus du corps comme le montrent, à la base du cou, les articulations zygapophysaires entre les vertèbres qui sont inclinées pour permettre un mouvement de haut en bas du cou. 

Le crâne est de taille réduite, il porte de petites dents coniques qui indiquent que l'animal était très probablement insectivore. L'ouverture dans l'os pour le passage nasal est un trou unique positionné à l'extrémité du museau. Les cavités orbitales sont larges. Les ouvertures (fenestrae) temporales supérieures sont de petite taille, tandis que l'inférieure est plus élargie.

Classification 
La phylogénie des Archosauromorpha a été révisée par S.J. Nesbitt et ses collègues en 2015 ; ils placent Pamelaria comme un Allokotosauria basal.

En 2017, S. Sengupta et ses collègues révisent cette analyse et positionnent Pamelaria dans la famille des Azendohsauridae :

Publication originale

Références taxinomiques

Notes et références 

Reptile préhistorique d'Asie
Genre de tétrapodes préhistoriques (nom scientifique)
Tétrapode du Trias
Vertébré du Trias moyen
Allokotosauria
Paléontologie en Inde
Taxon fossile décrit en 2003